Гео́ргий Ро́бертович Брим (, село , Акстафинский район, Азербайджан — , Ландсхут, Германия) — советский театральный художник, ; педагог, профессор. Лауреат Государственной Премии СССР в области литературы, искусства и архитектуры  (1977). Заслуженный деятель искусств Узбекской ССР (1977). Лауреат Государственной премии Узбекской ССР имени Хамзы (1989). 
Член союза художников СССР с 1970 года. С 1997 года - член творческого объединения художников Академии Художеств Узбекистана.

Биография 

Георгий Робертович Брим, немец, родился 18 сентября 1935 года в селе   в крестьянской семье. Отец — Брим Роберт (1911 - 1945), мать — Брим (дев. Шиллинг) Ида (1914 - 2009). 
Основным занятием в семье было земледелие, садоводство, возделывание виноградников.

С началом Великой отечественной войны (1941) семью Брим, как и многих советских немцев, депортируют в Восточно-Казахстанскую область. Депортация немцев в СССР затронула почти все немецкое население, проживающее в европейской части России и Закавказья. Родителей депортируют в Трудармии: отца - на  Урал в шахты в г. Копейск, мать мобилизуют в промышленность строить железные дороги в г. Сызрань, потом в г. Красноводск. Детей: Георга (6 лет) и его брата Франца (8 лет) оставляют на попечительство родственникам. Дети работают на колхозных полях Казахстана с 1942 по 1946 гг., пашут землю, собирают урожай.

В 1945 году отец погиб в шахтах. 
В 1946 году матери разрешено было воссоединиться с детьми.  

В 11 лет Георг в первый раз идёт в 1 класс в школу (г. Красноводск 1946). Также посещает студию изобразительного искусства в Доме Пионеров. В 7 классе уже вечерней школы работает трактористом. По достижении 16 летнего возраста в 1952 году поставлен в НКВД на учёт спецпоселения как немец, при котором обязан ходить отмечаться в НКВД о своем присутствии (1952 - 1955). По окончании 7 класса вечерней школы (1953) получает разрешение от НКВД поступать в художественное училище г. Ашхабада ТССР.

Учёба 

В 1946 — 1953 годах учится в средней школе в г. Красноводск, заканчивает 7 классов.

В 1953 — 1958 годах учится в Туркменском государственном художественном училище г. Ашхабада. 

Учителя: Петр Кондратьевич Ершов — театральный художник, вёл композицию. Валентин Петрович Чудинов — скульптор, вел рисунок.

В 1961 — 1967 годах учится в Ташкентском театрально-художественном институте им. А. Н. Островского (ТТХИ). 

Учителя: Пак Николай Семёнович — художник живописец, преподаватель рисунка, живописи. Виктор Петрович Соседов — художник живописец, преподаватель рисунка, живописи.

Работа 

В 1958 — 1961 годах работает художником-декоратором, через год художником-постановщиком в областном драматическом театре имени Кемине в г. Мары Туркменской ССР.

В 1967 — 1986 годах работает главным художником в Академическом театре драмы им. Хамзы; также преподает на кафедре театрально-декорационной живописи в Ташкентском театрально-художественном институте им. А. Н. Островского (ТТХИ) — ведет основную дисциплину композицию.

В 1986 — 1997 годах работает главным художником Узбекского драматического театра имени Аброра Хидоятова; также преподает на кафедре театрально-декорационной живописи в Ташкентском театрально-художественном институте им. А. Н. Островского (ТТХИ) — ведет основную дисциплину композицию.

В 1982 году — доцент кафедры театрально-декорационной живописи в ТТХИ

В 1989 году — профессор кафедры театрально-декорационной живописи в ТТХИ

В 1993 году — профессор заведующего кафедрой театрально-декорационной живописи в ТТХИ

Творческая деятельность 

Работа над спектаклями в драматических театрах: Ташкента, Ашхабада, Мары, Коканда, в Пловдиве (Болгария), Москвы, также в театрах оперы и балета.

Основные спектакли, оформленные Г.Р. Бримом

Узбекский национальный академический драматический театр 

 «Тяжкое обвинение», А. Штейн (1967)
 «Драма века», С. Азимов (1968)
 «Царь Эдип», Софокл (1969)
 «Мария Стюарт», Ф. Шиллер (1969)
 «Шестое июля», М. Шатров (1969)
 «Путеводная звезда», К. Яшен (1970)
 «Девушка, создавшая легенду», Ш. Сагдуллаев (1971)
 «Похитители улыбок», Шукрулло (1971)
 «Полёт», Уйгун (1971)
 «Самандар», А. Мухтар (1972)
 «Бай и батрак», Хамза (1973)
 «Заря революции» («Моя Бухара»), К. Яшен (1974) 
 «Шакунтала», Калидаса (совм. с Р. Туманковым, 1973)
 «Абу Райхон Бируни», Уйгун (1973)
 «Комиссия», У. Умарбеков (1974)
 «Перед заходом солнца», Г. Гауптман (1974)
 «Разбойники», Ф.Шиллер (1974)
 «Золотые оковы», И. Султан (совм. с У. Саидалиевым, 1974)
 «Девятый вал», А. Софронов (1975)
 «Женщина за зеленой дверью», Р. Ибрагимбеков (совм. с У. Саидалиевым, 1975)
 «Я верю в Чили», В. Чичков (1974)
 «Женитьба», Н. Гоголь (1975)
 «Неоплаченный долг», У. Умарбеков (1976) 
 «Снежная королева», Е. Шварц (1976)
 «Бунт невесток», Саид Ахмад (1977)
 «А дальше – тишина…», В. Дельмар (1977)
 «Тесна пустыня», А. Мухтар (1978)
 «В списках не значился…», по повести Б. Васильева (1978)  
 «Дочь Ганга», Р. Тагор (1978)
 «Живой труп», Л. Н. Толстой, Ташкент (1979)
 «Нодирабегим», Т. Тула (1979)
 «Авиценна», Уйгун (1980)
 «Тринадцатый председатель», А. Абдуллин (1981)
 «Алмандар», Т. Минуллин (1981)
 «Гурунг» («Беседа»), М. Бабаев (1981)
 «Операция на сердце», А. Софронов (1982)
 «Звёздные ночи», П. Кадыров (1983)
 «Абай», М.Ауэзов (совм. с Е. Туяковым, 1983) 
 «Зебуннисо», Уйгун (1983)
 «Афганский репортаж», А. Проханов и А. Герчиков  (1983)
 «Путеводная звезда», К. Яшен (1983)
 «Ревизор», Н. Гоголь (1985)

Узбекский драматический театр имени А. Хидоятова 

 «Проделки Майсары», Хамза (1986)
 «Бунт невесток», С. Ахмад (1987)
 «Чёрная луна», Ш. Холмирзаев (1987)
 «Искандер», А. Навои (1991)
 «Мамура-кампир», по пьесе Ж. Сарман «Мамурэ» (1992) 
 «Процесс из-за тени осла», Ф. Дюрренматт (1994)
 «Великий шёлковый путь», Б. Юлдашев, Г. Брим  (1996)
 «Отелло», В. Шекспир (1997)

Большой театр имени Алишера Навои   

 Опера «Риголетто», Д. Верди (1970)
 Комическая опера «Проделки Майсары», Сулеймана Юдакова (1972)
 Опера «Паяцы», Леонкавалло (1976)
 Опера «Кармен», Бизе (1976)
 Опера «Фауст», Ш. Гуно (1979)
 Опера «Буран» М. Ашрафи, С. Василенко (1979)
 Опера «Огненный ангел», С. Прокофьев, (по В. Я. Брюсову), (1984) 
 Опера «Отелло», Д. Верди (1985)

Театр «Ильхом»  

 «Магомед, Мамед, Мамиш», Ч. Гусейнов (1979)  
 «Дракон – сказка 1943 года», Е. Шварц (1981)
 «Кломадеус», М. Вайль (1988)

Постановки в других театрах  

 «Бей и ратай», Хамза, г. Хасково, драм. театр им. Ивана  Димова (Болгария, НРБ 1974)
 «Весёлая война», И. Штраус (1973), Ташкентский государственный театр музыкальной комедии, г. Ташкент
 «Капкан», Уйгун (1976), Музыкально-драматический театр, г. Коканд
 «Премьера», Л. Росеба, театр им. Моссовета, малая сцена (1983), г. Москва

Эскизы Г.Р. Брим

Оформление концертов и праздничных мероприятий  

Интермедийный занавес для нового концертного зала во Дворце «Дружбы народов» (1981) г. Ташкента изготовлялся по эскизам Г.Р. Брима. Занавес исполнялся в Бухаре, где имелись хорошие специалисты по вышивке золотыми нитками по помбархату.

Активную творческую деятельность Г. Брим совмещает с преподавательской и общественной деятельностью. Он является организатором ответственных концертов, главным художником различных декад, праздничных мероприятий в Ташкенте, Самарканде, Туркестане, Париже.

 Праздничный концерт, посвящённый открытию Дней литературы и искусства Узбекской ССР в Азербайджане (Баку, Дворец имени В. И. Ленина, 5 июня 1979); 
 Праздничный театрализованный концерт, посвящённый 40-летию победы советского народа в Великой Отечественной войне (Ташкент, Дворец Дружбы народов СССР имени В. И. Ленина, 8 мая 1985);
 Открытие 9-го Международного кинофестиваля стран Азии, Африки и Латинской Америки (Ташкент, Дворец Дружбы народов СССР имени В. И. Ленина, 20 мая 1986);
 Праздничный концерт «Дружбы», посвящённый открытию Дней литературы и искусства Узбекской ССР в Украинской ССР (Киев, Дворец культуры «Украина», 3 июля 1987);
 «Навруз-92», IV региональный фестиваль театрального искусства Республик Средней Азии и Казахстана (26 марта 1992);
 Театрализованное шоу в Самарканде, посвящённое 600-летию со дня рождения Мирзо Улугбека (1994);
 «Навруз» (1995);
 «Мустакиллик» (Ташкент, 1 сентября 1995);
 «Юбилей Амира Тимура» (1996, Регистан Самарканд);
 Мероприятие, посвященное 2500 - летию города Бухары
 «Париж» (1997);
 Международный музыкальный фестиваль «Шарк Тароналари» (Самарканд, 1997);

Награды 
 Государственная премия СССР (1977)
 Заслуженный деятель искусств Узбекской ССР (1977)
 Занесён в книгу трудовой славы Узбекской ССР (1978)
 Государственная премия Узбекской ССР имени Хамзы (1989)
 Орден «Дустлик» (1995)

Ссылки  

  ТЕАТР. Ежемесячный журнал драматургии и театра. Номер 2. Февраль 1984. А.Г. Сосновская. Георгий Брим. 111 страница
  NUZ.UZ   Вечер памяти театрального художника Георгия Брима 15.01.2019
  UD Общество дружбы Узбекистан - Германия. Немецкие художники в Узбекистане
  AFISHA Выставка памяти Георгия Брима 2021 
  Культура УЗ 19.09.2021   Брим. Несклоняемая фамилия 
  Выставка памяти Георгия Брима 2021 
  TAFSILAR Выставка памяти Георгия Брима в Академии художеств Узбекистана 2021  
  Лаборатория современного театра
  operetta.uz. Государственный театр музыкальной комедии (оперетты) Узбекистана. 1973 г.  «Мы стали свидетелями чуда. Декорации,  выполненные художником Г. Бримом в светлой праздничной тональности и со­ответствуют нашей настроенно­сти на чудо, что с этих первых секунд проникаешься твердой уверенностью — театр покорит сердца даже самых закоренелых скептиков. В спектакле мно­го выдумки, богатой фантазии, ярко выстроенных мизансцен». Так ровно сорок лет тому назад откликнулась пресса столи­цы Узбекистана на факт рождения нового творческого коллектива.
  ЧЕЛОВЕК И НАУКА. 1996 г. Автор научной работы: Туляходжаева, Мухаббат Турабовна. Режиссура узбекского драматического театра (тенденции развития и современные проблемы). Время в спектакле "Звездные ночи" одно из главных действующих лиц. Оно в медленных поворотах огромных белых колес /худ.Г.Брим/, наполовину выступающих из проема на авансцене, в эпически раздумчивом голосе певца Шера-ли Джураева/ который подобно древнему сказителю размышляет о человеческих судьбах.

Комментарии 

Преподаватели Ташкентского театрального института
Лауреаты Государственной премии Узбекской ССР
Члены Союза художников СССР
Художники-постановщики СССР
Сценографы СССР
Театральные художники СССР
Сценографы XX века